Сезон 1960–1961 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 11 вересня 1960 та 30 квітня 1961 року. Став ювілейним, 30-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій сьомий трофей національної першості. «Королівський клуб», кольори якого захищала пара зіркових форвардів Ференц Пушкаш та Альфредо ді Стефано, дуже впевнено провів сезон, у сьомому турі обійшовши «Барселону» та захопивши лідерство у чемпіонаті. З того часу «Реал» не полишав чільного рядка турнірної таблиці і довів свій відрив від найближчого переслідувача, мадридського «Атлетіко» до 12 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1960—61 став угорський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Ференц Пушкаш, який записав до свого активу 28 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1960–61 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1960–61 на bdfutbol.com  

1960-61
1961 у футболі
1960 у футболі